Примера Дивисьон Чили 1952 () — 20-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1952
Чили
Спорт в Чили в 1952 году